Хлу́дов — русская фамилия. Известные носители:

 Хлудов, Алексей Иванович (1818—1882) — московский предприниматель из купеческого рода Хлудовых; брат Г. И. и Д. И. Хлудовых; библиофил и собиратель рукописей.
 Хлудов, Герасим Иванович (1821—1885) — русский купец и предприниматель; брат А. И. и Д. И. Хлудовых; коллекционер картин.
 Хлудов, Давид Иванович (1822—1886) — благотворитель; брат А. И. и Г. И. Хлудовых.
 Хлудов, Николай Гаврилович (1850—1935) — художник, портретист, иконописец, пейзажист, бытописец Заилийского края.

См. также 
 Хлудовы — русская купеческая династия.
 Роман Валерьянович Хлудов — персонаж пьесы М. А. Булгакова «Бег» и одноимённого фильма на её основе; командующий фронтом белых. Прототипом его был генерал Слащёв.